Фронтерас има више значења:

 Фронтерас (Пракседис Г. Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Фронтерас (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Фронтерас (Фронтерас, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику